Jeddeloh ist der Name zweier Ortsteile in der Gemeinde Edewecht:
 Jeddeloh I
 Jeddeloh II